

Sigle 
 Rapporto interbancario diretto  – un'operazione di prelievo automatico di un determinato importo da un conto corrente e conseguente accredito su un conto corrente di un'altra banca.
 Registro imbarcazioni da diporto  – un registro nautico, tenuto dalle Capitanerie di Porto.
 Règlement concernant le trasport International ferroviaire des merchandises Dangereuses  – regolamentazione tecnica tra le reti ferroviarie per il trasporto di merci pericolose
 Responsabile dell’Identificazione del Dipendente – negli uffici delle Pubbliche Amministrazioni
 Rivista italiana difesa  – un mensile che ha come campo di analisi quello relativo alla tecnica, storia e strategia militare.

Codici 
 RID  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Richmond, Indiana (Stati Uniti)